Banier, een type vlag.
 Spandoek.
 De Banier, een Nederlandse uitgeverij.
 Antoine Banier, Frans historicus en vertaler van Griekse mythologieën.